Schockenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schockenhoff (1957–2014), deutscher Politiker (CDU)
 Eberhard Schockenhoff (1953–2020), deutscher Moraltheologe, Hochschullehrer, Mitglied im Nationalen Ethikrat